Deze lijst vormt een overzicht van watertorens in Noord-Brabant.


|}

 
Noord-Brabant